Lövholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lövholmen, Karleby, Österbotten, 
 Lövholmen, Pargas, Åboland, 
 Lövholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Lövholmen (vid Bromarv, Raseborg), Nyland, 
 Lövholmen (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 
 Lövholmen, Borgå, Nyland, 
 Lövholmen, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Lövholmen, Stockholm,

Se även
Lövholm
Norra Lövholmen
Stora Lövholmen
August Johansson i Lövholmen
Lökholmen